Tentoonstelling
 Uitstelling van het Heilig Sacrament in het katholicisme
 In de klassieke muziek kan deze term twee betekenissen hebben:
In de sonatevorm duidt de term de eerste belangrijke sectie aan, die op zijn minst één modulatie incorporeert naar de dominante of secundaire sleutel en het belangrijkste thematische materiaal presenteert. Na de expositie volgen de doorwerking en de reprise. Sommige modellen plaatsen hier nog twee fases tussen: transitie en retransitie.
In een fuga duidt de term op het onderwerp dat door verschillende stemmen wordt gevarieerd, in het bijzonder de eerste variatie waarmee de fuga begint
 Stand ten opzichte van de zon (windrichting) van een stuk grond, bijvoorbeeld wijngaard of een vegetatieopname
 Expositie (narratologie), een term uit de narratologie en retorica die duidt op het beschrijven van de achtergrond van een verhaal of betoog, waarbij de plot, de aard, de setting en het onderwerp van het verhaal (of de film) worden geschetst. In scenariotermen ook 'backstory' genoemd.